

Лауреаты в области литературы и искусства

В области литературы 
За книги последних лет: «Авсоний. Стихотворения», «Русские стихи 1890—1925 гг. в комментариях»
 Гаспаров, Михаил Леонович, филолог.

За сборник стихотворений «Белые стихи»
 Левитанский, Юрий Давидович, поэт.

За «Записки об Анне Ахматовой»
 Чуковская, Лидия Корнеевна, писательница.

В области архитектуры 
За здание жилого многофункционального комплекса «Парк Плейс» в Москве
 Белопольский, Яков Борисович (посмертно), руководитель авторского коллектива,
 Вавакин, Леонид Васильевич, архитектор,
 Лютомский, Николай Вадимович, архитектор,
 Юксель, Эрдемир, архитектор,
 Месбургу Борис Самуилович, инженер-конструктор.

За совершенствование типов высококлассных гостиниц в историческом центре Санкт-Петербурга: здания гостиницы «Невский Палас»
 Земцов, Юрий Исаевич, руководитель авторского коллектива,
 Барановский, Михаил Викторович, архитектор,
 Барвицкий, Евгений Альфредович (посмертно), архитектор,
 Кондиайн, Михаил Олегович, архитектор,
 Поповская, Нина Игоревна, архитектор.

За совершенствование типов высококлассных гостиниц в историческом центре Санкт-Петербурга: здания гостиницы «Гранд Отель Европа»
 Струзман, Виктория Эммануиловна, руководитель авторского коллектива, архитектор,
 Панфилов, Петр Филиппович, инженер-конструктор.

В области дизайна 
За коллекцию холодного оружия, выполненную в технике златоустовской гравюры на стали
 Зимин, Валерий Михайлович, художник-гравёр.
 Исмагилов, Ринат Фазлетдинович, художник-гравёр.
 Чернов, Сергей Федорович, художник-гравёр.
 Шаланов, Александр Георгиевич, художник-гравёр.
 Котов, Сергей Геннадьевич, мастер-оружейник.
 Кучур, Сергей Владимирович, мастер-оружейник.
 Маркитанов, Сергей Александрович, мастер-оружейник.
 Щербаков, Александр Иванович, мастер-оружейник.

За формирование гармоничной среды деятельности и организацию интерьеров здания филиала акционерного банка «Инкомбанк» в Москве
 Медиевский, Семён Михайлович, архитектор.
 Вайнштейн, Григорий Семёнович, инженер-конструктор.
 Ламдон, Семён Ефимович, инженер-конструктор.
 Ляховицкая, Маргарита Александровна, инженер-конструктор.

В области изобразительного искусства 
За создание школы иконописи
 Зинон (Теодор), священнослужитель, иконописец.

За мозаичное убранство храма Спаса Преображения в Тушино (Москва)
 Корноухов, Александр Давыдович, художник-монументалист.
 Курило, Леонид Григорьевич, художник-монументалист.
 Царёв, Александр Иванович, художник-монументалист.
 Шаховский, Дмитрий Михайлович, художник-монументалист.
 Шаховский, Иван Дмитриевич, художник-монументалист.

За художественное оформление спектаклей последних лет в Государственном академическом Большом театре России: оперы—балета «Млада» Н. А. Римского-Корсакова, опер «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, «Князь Игорь» А. П. Бородина, балета «Корсар» А. Адана и Ц. Пуни
 Левенталь, Валерий Яковлевич, художник театра.

За искусствоведческие работы по русскому искусству конца XIX—начала XX веков
 Сарабьянов, Дмитрий Владимирович, искусствовед.

В области киноискусства 
За роли в художественных фильмах последних лет
 Гурченко, Людмила Марковна, артистка кино.

За хроникально-документальный фильм «Беловы»
 Косаковский, Виктор Александрович, кинорежиссёр.

За мультипликационные фильмы последних лет: «Корова», «Сон смешного человека»
 Петров, Александр Константинович, автор сценариев, кинорежиссёр, художник.

В области музыкального искусства 
За концертные программы Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии 1990—1994 годов
 Кац, Арнольд Михайлович, дирижер.

За оперные спектакли последних лет
 Покровский, Борис Александрович, режиссёр.

За «Песнопения и молитвы» для большого смешанного хора
 Свиридов, Георгий Васильевич, композитор,
 Чернушенко, Владислав Александрович, дирижер.

В области театрального искусства 
За роль Подколесина в спектакле Иркутского театра драмы имени Н. П. Охлопкова «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя
 Венгер, Виталий Константинович, артист.

За спектакль Творческого центра имени Вс. Мейерхольда «Нумер в гостинице города NN» (Н. В. Гоголь «Мёртвые души»)
 Фокин, Валерий Владимирович, режиссёр-постановщик,
 Великанов, Александр Александрович, художник-постановщик,
 Бакши, Александр Моисеевич, композитор,
 Леонтьев, Авангард Николаевич, исполнитель роли Чичикова.

За спектакль Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова «Без вины виноватые» по пьесе А. Н. Островского.
 Фоменко, Пётр Наумович, режиссёр-постановщик.
 Сельвинская, Татьяна Ильинична, художник-постановщик.
 Борисова, Юлия Константиновна, исполнительница главной роли.
 Максакова, Людмила Васильевна, исполнительница главной роли.
 Волынцев, Юрий Витальевич, исполнитель главной роли.
 Князев, Евгений Владимирович, исполнитель главной роли.
 Шалевич, Вячеслав Анатольевич, исполнитель главной роли.
 Яковлев, Юрий Васильевич, исполнитель главной роли.

В области эстрадного искусства 
За концертные программы последних лет
 Пугачёва, Алла Борисовна, певица.

Лауреаты в области науки и техники 

За цикл работ «Динамика сложных механических систем»
 Журавлёв, Виктор Филиппович, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института проблем механики Российской академии наук.
 Климов, Дмитрий Михайлович, академик, директор.
 Маркеев, Анатолий Павлович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института.
 Козлов, Валерий Васильевич, доктор физико-математических наук, главный учёный секретарь Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За цикл работ «Кодируемый вирусом межклеточный транспорт инфекции и устойчивость растений к вирусам»
 Атабеков, Иосиф Григорьевич, академик, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель работы.
 Малышенко, Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.
 Тальянский, Михаил Эммануилович, доктор биологических наук, заведующий сектором, — работник того же университета;
 Дорохов, Юрий Леонидович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За селекцию зимостойких слаборослых подвоев яблони, их размножение и технологии возделывания интенсивных садов
 Дубовик, Владимир Анатольевич, директор учебного хозяйства Мичуринской государственной сельскохозяйственной академии.
 Потапов, Виктор Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой той же академии;
 Будаговский, Валентин Иванович, доктор сельскохозяйственных наук (посмертно).
 Коровин, Владимир Александрович, доктор сельскохозяйственных наук (посмертно).

За разработку технологии и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов
 Козырев, Николай Владимирович, кандидат технических наук, начальник лаборатории научно-производственного объединения «Алтай».
 Комаров, Виталий Фёдорович, кандидат химических наук, заместитель генерального директора.
 Петров, Евгений Анатольевич, кандидат технических наук, начальник отдела.
 Пругов, Владимир Павлович, начальник лаборатории.
 Сакович, Геннадий Викторович, академик, генеральный директор, — работник того же объединения;
 Лукьянчиков, Леонид Александрович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук.
 Титов, Владимир Михайлович, академик, директор того же института;
 Ставер, Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук, ректор Красноярского государственного технического университета.

За научное обоснование и открытие нефтегазоносности докембрия Сибирской платформы
 Трофимук, Андрей Алексеевич, академик, почётный директор Объединённого института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, руководитель работы.
 Конторович, Алексей Эмильевич, академик, заместитель генерального директора того же института;
 Бакин, Валерий Евгеньевич, кандидат геолого-минералогических наук, бывший главный геолог совместного саха-австрийского предприятия «ТАКТ»;
 Мандельбаум, Марк Миронович, доктор геолого-минералогических наук, главный геолог Государственного геологического предприятия «Иркутскгеофизика»;
 Рыбьяков, Борис Леонидович, кандидат геолого-минералогических наук, главный геолог Государственного геологического предприятия «Востсибнефтегазгеология»;
 Самсонов, Владимир Викторович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геолого-разведочного института;
 Стаценко, Леонид Антонович, главный геолог Государственного геологического предприятия «Енисейнефтегазгеология»;
 Сурков, Виктор Семёнович, академик, директор Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья.

За цикл работ «Теория и методы синтеза новых типов обратных связей для управления неопределенными динамическими объектами»
 Емельянов, Станислав Васильевич, академик, директор Института системного анализа Российской академии наук.
 Коровин, Сергей Константинович, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник того же института.

За разработку метода научной реставрации средневековых пергаментных рукописей и реставрацию уникальных рукописных памятников из собраний России
 Иванова, Антонина Васильевна, бывшая заведующая лабораторией Государственного научно-исследовательского института реставрации.
 Мокрецова, Инна Павловна, доктор искусствоведения, заведующая отделом.
 Ребрикова, Наталья Львовна, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией.
 Серов, Юрий Фёдорович, художник-реставратор, — работник того же института;
 Быкова, Галина Захаровна, заведующая отделом Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
 Петрова, Наталья Львовна, художник-реставратор.
 Рогозина, Татьяна Борисовна, художник-реставратор, — работник того же центра;
 Марготьева, Алевтина Рафаиловна (посмертно).

За разработку теоретических основ селекции, создание и внедрение в производство скороспелых, высокоурожайных, комплексно-ценных сортов гречихи
 Мартыненко, Галина Ефимовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Фесенко, Николай Валерьянович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией того же института;
 Кадырова, Фануса Загитовна, руководитель группы научно-производственного объединения «Нива Татарстана».
 Петелина, Наталия Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный консультант того же объединения.

За создание и освоение серийного производства плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров высокой проходимости и большой грузоподъемности ДТ-10П и ДТ-30П
 Долинин, Герман Васильевич, начальник сектора Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения;
 Зазулин, Николай Афанасьевич, начальник Главного управления Министерства обороны Российской Федерации;
 Николаенко, Владимир Петрович, заместитель начальника Главного управления Госкомоборонпрома России;
 Савельев, Владимир Иванович, директор Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
 Семёнов, Виктор Васильевич, токарь.
 Чахеев, Андрей Леонидович, главный металлург.
 Челпановский, Анатолий Фёдорович, начальник конструкторского бюро, — работник того же завода;
 Солоненко, Анатолий Викторович, инженер-конструктор Рубцовского машиностроительного завода.

За цикл работ по физиологии вегетативной (автономной) нервной системы, опубликованных в 1966—1992 годах
 Ноздрачев, Александр Данилович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета.

За разработку и внедрение замкнутой бессточной системы водооборота на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате
 Гейдебрехт, Владимир Оттович, президент акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
 Намсараев, Анатолий Хамхалович, ведущий инженер.
 Соковиков, Анатолий Дмитриевич, заместитель начальника цеха, — работник того же комбината;
 Алдохин, Николай Алексеевич, главный специалист Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук;
 Гончаров, Алексей Иванович, заместитель главного инженера арендного проектного института «Сибгипробум».
 Сугоняев, Юрий Валерьянович, бывший главный инженер того же института;
 Никитин, Яков Викторович, кандидат технических наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров;
 Григорьева, Нина Кирилловна, руководитель научно-технического коллектива акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности».

За цикл работ «Нитроксильные радикалы имидазолина»
 Володарский, Леонид Борисович, доктор химических наук, заведующий лабораторией Новосибирского института органической химии Сибирского отделения Российской академии наук.
 Григорьев, Игорь Алексеевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник.
 Резников, Владимир Анатольевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Овчаренко, Виктор Иванович, доктор химических наук, заведующий лабораторией Международного томографического центра.
 Сагдеев, Ренад Зиннурович, член-корреспондент Российской академии наук, директор того же центра;
 Ларионов, Станислав Васильевич, кандидат химических наук, заведующий лабораторией Института неорганической химии Сибирского отделения Российской академии наук;
 Храмцов, Валерий Владимирович, доктор химических наук, старший научный сотрудник Института химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук.

За разработку новой конструкции и внедрение системы гибких технологий серийного производства базовой модели самозарядного охотничьего ружья ТОЗ-87
 Бабанин, Николай Васильевич, ведущий конструктор акционерного общества «Тульский оружейный завод».
 Бабахин, Валентин Николаевич, заместитель генерального директора.
 Князев, Игорь Борисович, заместитель главного инженера — главный технолог.
 Трещев, Виктор Иванович, начальник цеха.
 Хрупачев, Александр Геннадьевич, заместитель главного технолога, — работник того же предприятия;
 Лазарев, Андрей Владимирович, заместитель директора Российского научно-исследовательского института импульсных тепловых машин.
 Тарасов, Михаил Александрович, доктор технических наук, директор того же института;
 Кокшаров, Станислав Иванович, начальник специального конструкторского бюро Ковровского механического завода.

За разработку металлургических основ и создание промышленного производства сверхпроводящих материалов второго поколения
 Дробышев, Валерий Андреевич, кандидат технических наук, начальник лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.
 Плашкин, Эдуард Иванович, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Шиков, Александр Константинович, доктор технических наук, заместитель директора отделения, — работник того же института;
 Метте, Виталий Леонидович, генеральный директор производственного объединения «Ульбинский металлургический завод»;
 Катаев, Ростик Смаилович, кандидат технических наук, главный инженер завода «Кристалл»;
 Круглов, Виталий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра «Курчатовский институт»;
 Дедов, Олег Анатольевич, начальник цеха производственного объединения «Чепецкий механический завод»;
 Осколков, Евгений Анатольевич, начальник цеха Кирсинского кабельного завода.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 1995 года № 517 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 1993 г. № 1889 „О Государственных премиях Российской Федерации в области литературы и искусства“»
 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 1995 года № 537 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года № 1187 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1994 года в области науки и техники»

1994 год в России